Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Pueblo:

USS Pueblo (CA-7) – incrociatore corazzato della classe Pennsylvania, varato nel 1903 come USS Colorado, rinominato nel 1916 e radiato nel 1927
USS Pueblo (PF-13) – fregata della classe Tacoma, varata nel 1944 e radiata nel 1947
USS Pueblo (AGER-2) – nave da sorveglianza elettronica della classe Banner, varata nel 1944 e catturata dalla Corea del Nord nel 1968